Existen varios accidentes geográficos que recibieron la denominación cabo de Santa María:

África 

 Cabo de Santa María, en Angola.
 Cabo de Santa María, en la isla de Boa Vista (Cabo Verde).
 Cabo de Santa María, en el extremo de la península de Machangulo, en Mozambique.

América del Norte 

 Cabo de Santa María, en la provincia canadiense de Nueva Escocia.
 Cabo de Santa María, en la isla canadiense de Terranova.

América del Sur 

 Cabo de Santa María, en el Departamento de Rocha, (Uruguay).

Europa 

 Cabo de Santa María, en Portugal. Es el punto más meridional del sector continental del país.